Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2003 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург)

Рубин (Казань)

Локомотив (Москва)

Шинник (Ярославль)

Динамо (Москва)

Сатурн-REN TV (Раменское)

Торпедо (Москва)

Крылья Советов (Самара)

Спартак (Москва)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Ротор (Волгоград)

Спартак-Алания (Владикавказ)

Торпедо-Металлург (Москва)

Уралан (Элиста)

Черноморец (Новороссийск)

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды, Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам